Нигл - фамилия:

 Нигл, Анна  (1904—1986) — британская актриса и певица.
 Нигл, Джон (1796—1865) — американский художник.

См. также 
 Нилл